L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Jonas Björkman celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Le tournoi se modernise. Outre l'apparition d'écrans géants permettant aux spectateurs de revoir un point, l'édition 2006 est la  à proposer le Hawk-Eye, un outil informatique à disposition des joueurs permettant de vérifier l'impact exact d'une balle au sol.

Forfaits 
La tête de série  Andre Agassi déclare forfait avant le début du tournoi à cause de problèmes de dos.

Lauréats 
Le tenant du titre Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Ivan Ljubičić au terme de trois tie-breaks. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les tenants du titre Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2006) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis masculin en 2006
Tennis en mars 2006
Tennis en avril 2006
Compétition de tennis à Miami
2006 en Floride